Гви́до Крафт (; 15 декабря 1844, Вена — 21 февраля 1907, Вена) — австрийский агроном.

Биография 
Высшее образование получил в Венском университете, специальное — в Высшей сельскохозяйственной школе в Унгариш-Альтенбурге, в которой по окончании курса был назначен ассистентом, а затем профессором. С 1884 года служил профессором и ректором Венской высшей технической школы.

Труды 
 Lehrbuch der Landwirtschaft (7-е изд., 4 т., Б., 1899—1902);
 Illustriertes Landwirtschafts-Lexikon (3-е изд., Б., 1900);
 Ein Grossgrundbesitz der Gegenwart (Вена, 1872).

Под редакцией Крафта выходили:
 Oesterreihisches landwirtschaftliches Wochenblatt,
 Oesterr.-Ungarischer landwirtschaftlicher Kalender,
 Oesterr.-Ungarische landwirtschaftliche Bücherei.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Агрономы Австрии
Преподаватели Венского технического университета
Ректоры Венского технического университета